

Cinema 
Fenomeni paranormali incontrollabili (Firestarter) – film del 1984 diretto da Mark L. Lester
Firestarter – film del 2022 diretto da Keith Thomas

Informatica 
Firestarter – firewall per sistemi GNU/Linux

Letteratura 
L'incendiaria (Firestarter) – romanzo di Stephen King del 1980

Musica 
Firestarter – album dei Tangerine Dream del 1984, colonna sonora di Fenomeni paranormali incontrollabili
Firestarter – singolo dei The Prodigy del 1996, dall'album The Fat of the Land
Firestarter EP – EP dei Jimmy Eat World del 2004